

Persone 
 Marjorie Rambeau – attrice statunitense
 Pascal Rambeau – velista francese che ha partecipato a tre edizioni dei giochi olimpici

Personaggi 
 Monica Rambeau – personaggio dei fumetti creato da Roger Stern e John Romita Jr.